Стренгнес (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Стренгнес — місто у Швеції, у лені Седерманланд.